Calles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calles (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Calles (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar